John Lumley peut faire référence à :

 John L. Lumley, professeur émérite, professeur diplômé en génie mécanique et en génie aérospatial
John Lumley  (c. 1533 – 1609), collectionneur de livres et collectionneur d'art
John Lumley, ancien professeur de chirurgie vasculaire à l'University of London